Коліма — штат в Мексиці;
 Коліма — місто в Мексиці;
 Коліма — вулкан в Мексиці

Див. також
 Колима (значення)